Bitry kan syfta på:

 Bitry, Nièvre, fransk kommun i departementet Nièvre
 Bitry, Oise, fransk kommun i departementet Oise
 Saint-Pierre-lès-Bitry, fransk kommun i departementet Oise